El término Hey Mama puede hacer referencia a:

 «Hey Mama», canción de The Black Eyed Peas.
 «Hey Mama», canción de David Guetta.